Torneigs de tennis femení: 
 Winners Open 2021 (WTA 250)
 Transylvania Open 2021 (WTA 250)